Remengesau är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Thomas Remengesau (född 1929), palauisk politiker
 Tommy Remengesau (född 1956), palauisk politiker

Efternamn